Rebbelberga kan avse

 Rebbelberga distrikt – ett distrikt i Ängelholms kommun och Skåne län 2016–
 Rebbelberga församling – en tidigare församling i Lunds stift –2010
 Rebbelberga kyrka – en kyrkobyggnad i Ängelholms församling
 Rebbelberga landsfiskalsdistrikt – ett landsfiskalsdistrikt i Kristianstads län 1918–1941
 Rebbelberga landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Rebbelberga socken – en socken i Skåne